Sitnik – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim
 Sitnik – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny
 Sitnik – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Ilia.
 sitnik Eleogiton – rodzaj roślin z rodziny ciborowatych, wyróżniany w niektórych ujęciach systematycznych

Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Sitnik – polski nauczyciel i samorządowiec
 Lech Sitnik – polski inżynier 
 Ksienija Sitnik – białoruska piosenkarka